Qiaotou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiaotou (socken i Kina, Jiangxi), 
 Qiaotou (köping i Kina, Guangxi), 
 Qiaotou Miaozu Zhuangzu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar